Театра́льная () — строящаяся станция Центрально-Заводской линии Днепровского метрополитена. Она будет располагаться между действующей станцией «Вокзальная» и строящейся станцией «Центральная», на проспекте Дмитрия Яворницкого. Рядом — Парк Глобы, улицы Столярова, Половицкая, Скориковский переулок, Днепровский академический театр драмы и комедии, Днепровский театр оперы и балета, с чем и связано название станции.

Проектное название станции — «Парк Чкалова». Именно так в советские времена назывался городской парк, возле которого будет находиться станция.

Строительство

2016 — н.в 
Среди всех трёх строящихся станций, именно на «Театральной» ведутся самые активные работы. По состоянию на 3 марта 2021, тоннели на станции были пройдены до пределов оной, началось сооружение наклонного хода. Было пройдено 45 метров тоннелей в сторону станции «Вокзальная», но они всё ещё не соединены с уже действующими. Ведётся выемка грунта для строительства котлована.

См. также 
 Станция метро «Театральная» Московского метрополитена
 Станция метро «Театральная» Киевского метрополитена
 Список станций Днепровского метрополитена

Примечания

Ссылки 
 Станция на сайте Днепровского метрополитена
 В Днепропетровске будет вторая в Европе по глубине станция метро

Строящиеся и проектируемые станции Днепровского метрополитена